Der Begriff Trennschiene bezeichnet

 im Bauwesen allgemein ein speziell profiliertes Formteil zur präzisen oder funktionalen Trennung verschiedener Materialien, Bau- oder Gebäudeteile, siehe auch Fuge (Bauwesen)
 ein Bauteil zum räumlichen Trennen in Kabelkanälen, Kabelführungen und Kabeltrassen zur Organisation und Zuordnung entsprechender Leitungen
 ein Bauteil zum Trennen von Bodenbelägen, siehe Trennschiene (Bodenbelag)
 ein Bauteil zum Trennen von Wandbelägen, siehe Putztrennschiene
 ein Schienenstück bei Modelleisenbahnen